Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340 – 1375 

Se også 1372 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
72
Artikler om enkelte år